Het WTA-tennistoernooi van Rabat (officieel Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem) van 2019 vond plaats van maandag 29 april tot en met zaterdag 4 mei 2019 in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Het was de negentiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
De titelhoudster, de Belgische Elise Mertens, was als eerste geplaatst maar werd in de kwartfinales geklopt door de als zesde geplaatste Griekse Maria Sakkari.

Mertens had haar landgenote Kirsten Flipkens in hun openingspartij uitgeschakeld. De als achtste geplaatste Belgische Alison Van Uytvanck versloeg dan weer hun landgenote Ysaline Bonaventure, die zich via de kwali­fi­ca­ties had geplaatst voor het hoofdtoernooi, in de kwartfinales. Van Uytvanck verloor vervolgens in de halve finales dan weer van Sakkari.

Diezelfde Sakkari werd uiteindelijk de winnares van het toernooi, door in de finale de als zevende geplaatste Britse Johanna Konta te verslaan in drie sets. Het was haar eerste WTA-titel. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Anna Blinkova en Raluca Olaru hadden besloten hun titel niet te komen verdedigen.

Het als eerste geplaatste Spaanse koppel María José Martínez Sánchez en Sara Sorribes Tormo won het toernooi. In de op vrijdag 3 mei gespeelde finale versloegen zij het ongeplaatste team bestaande uit hun landgenote Georgina García Pérez en de Georgische Oksana Kalasjnikova. Het was hun eerste gemeen­schappelijke titel – Martínez Sánchez had daarnaast negentien andere titels, Sorribes Tormo een.

De Belgische Alison Van Uytvanck speelde aan de zijde van haar landgenote en vriendin Greet Minnen – zij wisten de tweede ronde te bereiken waarin zij verloren van de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Rabat 2019
Rabat
Sport in Rabat